Die Bundesliga 2021/22 war bei den Männern die 56. und bei den Frauen die 47. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Tischtennis.

Männer

Tabelle

Tabellenverlauf

Play-offs 
Die Halbfinals fanden als best-of-3 statt, wobei das in der Tabelle höher platzierte Team in einem eventuellen dritten Spiel Heimrecht gehabt hätte.

Frauen

Tabellen

Play-offs 

Sowohl Weil als auch Kolbermoor qualifizierten sich im Viertelfinale durch das bessere Satzverhältnis für das Halbfinale.

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Tischtennis-Bundesliga der Männer
 Bundesliga der Männer auf mytischtennis.de
 Bundesliga der Frauen auf mytischtennis.de

Einzelnachweise 

Tischtennisveranstaltung 2021
Tischtennisveranstaltung 2022
Tischtennis-Bundesliga